Сирт:

 Сирт (Сурт) — столица одноимённого муниципалитета в Ливии.
 Сирт (Сурт) — муниципалитет в Ливии. Столица — город Сурт.